Mercanti – plurale dei mercante
 Arturo Mercanti – militare, pioniere dell'aviazione e pilota automobilistico italiano
 Ilario Mercanti – pittore italiano
 Pino Mercanti – regista e sceneggiatore italiano